СКМ, SCM:
 System Capital Management (Систем Кэпитал Менеджмент)
  — общероссийская общественная организация.
 Средняя кнопка мыши (колёсико).
 СКМ — Служба криминальной милиции, уголовный розыск.
 СКМ — Социальная карта москвича.
 СКМ — Сургутский краеведческий музей.

См. также 
 СКМО — Социальная карта Московской области.